AR_Book — це освітня система для навчання у школах. Розробники вказують, що вона призначена для того, щоб збільшити залученість школярів під час уроку. Система складається з декількох складових і у своїй роботі використовує такі технології як доповнена реальність (AR), 3D моделі, глибинна аналітика. Назва системи співзвучна з назвою мобільного застосунку, оскільки він став основою для розвитку системи. Продукт розроблено українською компанією FlexReality.

Складники системи

AR_Book 
Навчальний мобільний застосунок, який засновано на базі технології доповненої реальності (AR) для відображення інтерактивних дослідів та проходження уроків. Застосунок позиціює себе як віртуальні лабораторію та клас, в якій діти можуть провести шкільні експерименти або проходити уроки в будь-якому місці та в будь-який час. Наразі у ньому доступно понад 300 лабораторних експериментів із предметів шкільної програми та тести до тем. Підтримувані операційні системи: iOS та Android.

AR_Teacher 
Платформа для вчителів, яка призначена для створення, проведення та аналізу уроків. Має функції адміністрування класів та груп, конструктора уроку з додаванням різних типів контенту, створення тестів, проведення уроку з синхронізацією презентації, отримання зворотного зв'язку від учнів, отримання статистики по уроку. AR_Teacher доступний тільки у браузерній версії і перед його використанням користувач повинен пройти обов'язкову реєстрацію.

Маркет контенту 
Є складовою частиною AR_Teacher. Це місце, де зберігається контент для створення уроку. Наразі на маркеті контенту доступні тільки інтерактивні досліди у форматах AR/3D.

VR_Lab 
Застосунок, який дозволяє перенести інтерактивні шкільні досліди у віртуальну реальність та взаємодіяти з ними. Наразі VR_Lab перебуває на етапі активної розробки.

Принцип роботи системи 
Використання елементів доповненої реальності у мобільному застосунку AR_Book дозволяє провести експерименти без використання спеціального обладнання. Застосунок має простий інтерфейс користувача. AR_Book дозволить спостерігати за цифровою симуляцією досліду та навіть узяти в них участь. Школярі можуть ознайомитися з роботою механізмів, побачити візуалізацію процесів та явищ. Кожен урок має звуковий супровід та інтерактивну частину. Експерименти створені спільно із вчителями українських шкіл за програмою, затвердженою МОН.

Користувач може обрати, яким чином переглядати дослід:

 З використанням AR-технологій. Тоді для цього потрібно навести смартфон та рівну поверхню й виконувати інструкції віртуального помічника, які висвітляться на екрані.
 Перегляд 3D-моделі на екрані телефону, у разі якщо смартфон дитини не підтримує AR-технології.
«Технології 3D і AR дають учням нагоду розібратися в тому чи іншому предметі на практиці, сприймаючи все безпосередньо. Адже набагато ефективніше, коли діти власноруч працюють, приміром, з фізичними явищами чи хімічними реакціями, а не просто читають про це чи спостерігають, як це робить хтось інший. Важливо й те, що діти працюють у смартфоні, поєднуючи приємне з корисним — завдяки цьому вони більш сфокусовані, а отже й ефективніше вчаться».

Людмила Лисогор (доцентка, методистка, кандидатка біологічних наук) Наразі для перегляду доступні такі розділи:

 фізика;
 хімія;
 астрономія;
 біологія;
 математика;
 географія;
 енциклопедія (можна переглянути 3D моделі тварин і динозаврів);
 фізкультура (розділ з комплексом вправ від Олександра Педана).
Для педагогів є окрема платформа, на якій вони можуть створити особистий кабінет вчителя, проводити тестування, розміщувати власні завдання та оцінювати навчальні досягнення учнів. Таким був початок AR_Teacher. Наразі платформу вдосконалили і тепер вчитель після реєстрації у системі переходить до свого акаунту, де бачить такі розділи як: 

 адміністративна інформація про школу;
 групи;
 навчальні плани з конструктором уроків;
 тести;
 новини;
 розіграш;
 про додаток;
 база знань.

Аналітику можна переглянути після проведення уроку. Система розраховує її на базі декількох показників: засвоєння учнем матеріалу, взаємодії під час уроку та зворотного зв'язку. На основі цих трьох показників вираховується загальна ефективність уроку та видаються поради щодо покращення уроку.«Ми створили освітній продукт AR_Book, щоб покращити якість освіти в Україні й світі, та дозволити вчителям створювати та проводити свої уроки одразу на нашій платформі, використовуючи безліч додаткових функцій». 

Михайло Шубін (CEO компанії-розробника FlexReality)

Примітки